Strahlungskonstante steht für:

 Stefan-Boltzmann-Konstante (), physikalische Konstante
 Konstante  (früher auch Stefan-Boltzmann-Konstante), Konstante aus dem Stefan-Boltzmann-Gesetz
 erste Strahlungskonstante () aus dem planckschen Strahlungsgesetz
 zweite Strahlungskonstante () aus dem planckschen Strahlungsgesetz